Eőry Pordán Béla (1869–1921) színész
 Eőry Béla (1941–) kísérleti régész